1984 Голяма награда на Австрия е 16-о за Голямата награда на Австрия и дванадесети кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 19 август 1984 година на пистата Йостерайхринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Австрия